Kleobule () ist

in der griechischen Mythologie:
 Kleobule (Gattin des Aleos), Mutter der Argonauten Amphidamas und Kepheus
 Kleobule (Gattin des Alektryon), Mutter des Troja-Kämpfers Leitos
 Kleobule (Tochter des Aiolos), Geliebte des Hermes
 Kleobule (Gattin des Amyntor), Mutter des Phoinix
 Kleobule (Mutter des Euripides) von Apollon
 Kleobule (Mutter des Leitos)
 Kleobule (Tochter des Boreas)

der Name von:
 Kleobule (Mutter des Demosthenes)